Покладистый — многозначное понятие

 Покладистый — характер человека, отличающегося сговорчивостью и уступчивостью
 Покладистый — прозвище Фридриха IV (ландграфа Тюрингии)
 Покладистый — персонаж книги «Незнайка на Луне», бездомный

См. также 

 Строптивый